Rich veut dire riche en anglais.

Le nom Rich peut désigner :

Sigle 

 Le RICH, un type de détecteur de particules.

Patronyme 

 Adam Rich (1968-2023), acteur américain
 Adrienne Rich (1929-2012), poétesse américaine
 Alexander Rich (1924-2015), biologiste et biophysicien Américain
 Allan Rich (1926-2020), acteur américain
 Buddy Rich (1917-1987), batteur américain de jazz
 Carol Rich (née en 1962), chanteuse suisse
 Catherine Rich (1932-2021), actrice française
 Charlie Rich (1932-1995), musicien de musique country et de jazz américain
 Christopher Rich (né en 1953), acteur, réalisateur et producteur américain
 Claude Rich (1929-2017), acteur français
 Claudius James Rich (1787-1821), archéologue et anthropologue britannique du début du , découvreur du site de Babylone (1811)
 David Lowell Rich (1923-2001), réalisateur et producteur américain
 Delphine Rich (née en 1961), comédienne française
 Henri Rich (1590-1649),  comte de Hollande, militaire britannique, favori du roi James I d'Angleterre
 Irene Rich (1891-1988), actrice américaine
 John Rich (1692-1751), metteur en scène anglais
 John Rich (1925-2012), acteur, réalisateur, producteur  et scénariste américain
 Lee Rich (1926-2012), publicitaire et producteur américain
 Leslie Rich (1886-1969), nageur américain
 Lillian Rich (1900-1954), actrice britannique
 Marc Rich (1934-2013), homme d'affaires belge
 Matthew Rich (né en 1987), joueur et entraîneur anglais de hockey sur glace
 Michael Rich (né en 1969), cycliste allemand
 Richard Rich, 1er baron Rich (v.1496-1567), homme politique anglais
 Richard Rich (1951- ), réalisateur, producteur, scénariste et compositeur américain
 Robert Rich (v. 1559-1619) ,  de Warwick
 Robert Rich (1587-1658),  de Warwick
 Simon Rich (1984-), humoriste et scénariste américain
 Victor Rich (1847-1932), architecte français

Toponyme 

 Le Comté de Rich, l’un des 29 comtés de l’État d’Utah, aux États-Unis d’Amérique.
 La Charles B. Rich House, maison américaine située dans le comté de Cuyahoga, dans l'Ohio.
 Rich, ville du Maroc.

Patronyme anglais